Jaime Fernando Macías Alarcón (31 de octubre de 1987, Guayaquil, Ecuador) es un periodista y analista deportivo ecuatoriano.

Ha formado parte de múltiples programas y transmisiones deportivas. Desde finales de agosto del 2015 forma parte de la cadena Bein Sports en Estados Unidos como panelista de estudio y analista en las transmisiones de La Liga de España, Serie A de Italia, Ligue 1 de Francia, Eliminatorias Sudamericanas, Copa Libertadores de América, Copa Sudamericana y Moto GP.

Inicios 

Su primera aparición en televisión fue el 21 de marzo de 2004, cuando a los 15 años comentó en vivo para Canal Uno (Ecuador) el Gran Premio de Malasia de Fórmula 1.

En el año 2005, integró el elenco de Diálogo Deportivo por Caravana TV con un segmento de automovilismo cuando aún estudiaba la secundaria y era parte de las divisiones menores del Club Sport Emelec.

Su incursión en radio empezó en el 2006 al formar parte del programa Contacto Deportivo de radio Súper K-800, junto con Vito Muñoz. A final del año, formó parte del programa “Los Cronistas” en radio CRE con Diego Arcos.

Trayectoria

Cabledeportes 

En el 2007 firma su primer contrato con Cabledeportes para integrar el equipo de comentaristas de la cadena, formando parte del panel de opinión. Durante este periodo el programa estaba bajo la conducción de Luis Bustamante y era líder de audiencia en su franja horaria. 

En el 2008, se convertiría en corresponsal, desde Europa, durante la culminación de sus estudios.

Tc Televisión 

Luego de su buen desempeño pasaría a formar parte de TC Televisión, cadena propietaria de Cabledeportes para la cobertura de la Copa Mundial de Fútbol de 2010 en Sudáfrica. Después del torneo se mantuvo un año más en Europa. En julio del 2011 regresa a Ecuador y empieza a trabajar junto a su amigo Diego Arcos.

Su llegada a TC Televisión coincidió con la adquisición de los derechos del Campeonato Ecuatoriano de parte de la cadena, lo que le permitió tener una importante exposición. 

Junto a Diego Arcos transmitieron el Campeonato ecuatoriano local en 2012 y 2013, las Eliminatorias Sudamericanas a Brasil 2014 y eran la dupla en el exitoso programa deportivo.  

A ese equipo se unió María José Flores en el 2013 y Vito Muñoz en el 2014 para cubrir la Copa del Mundo.

Jaime fue el periodista de la cadena que más partidos comentó de Brasil 2014.

Durante este periodo también sería corresponsal de ESPN en Ecuador para la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Eliminatorias Sudamericanas y Mundial 2014.

Poco después de comentar la final del Campeonato Ecuatoriano 2014 entre Emelec y Barcelona, se despidió de la cadena ya con un pre-acuerdo para formar parte del equipo de BeIN Sports  para la Copa América 2015. Esto se conocería poco antes del torneo.

Canal Uno 

Tuvo un breve paso en Canal Uno durante 2015, siendo responsable de las transmisiones de la Champions League y cobertura en Berlín de la final entre Barcelona y Juventus.

BeIN Sports 

Inicialmente su llegada a BeIN Sports sería solamente para la cobertura de la Copa América 2015, su desempeño llevó a la cadena a ofrecerle una prolongación de contrato.

Actualmente es panelista, presentador y comentarista en la cadena dueña de los derechos de las principales ligas de Europa y las Eliminatorias Sudamericanas.

Dentro de sus nuevos compañeros aparecen nombres reconocidos como Eduardo Biscayart y los exjugadores Carlos Ruiz, Gary Bailey y Christian Vieri.

RTS 

Para el Mundial 2018 formó parte del equipo, como enviado especial en Rusia, de RTS para la cobertura y transmisión de los partidos del máximo torneo de selecciones.

Minuto Cero 

En junio de 2011 crea el programa radial ''Minuto Cero'', con sede en Guayaquil el cual era transmitido en Radio Diblu. El panel inicial estuvo conformado por: Jaime Macías, Carlos Morán, Gerardo Calle, Diego Ordinola, José Alberto Molestina y Andrés Larriva.

Su éxito radica en la espontaneidad y originalidad de los panelistas, quienes analizan la noticia a partir de la discusión y el debate. Además, ellos utilizan las redes sociales para mantenerse en contacto con sus oyentes y seguidores, con quienes mantienen una constante interacción.

Analista invitado 

Actualmente participa como analista invitado en la radio satelital Sirius XM, en canal salvadoreño TCS, CNN en Español y el diario británico The Guardian.

Deportes

Fútbol 
Fue arquero en las divisiones menores del Club Sport Emelec entre los años 2003, hasta el 2006. 

En el 2006,  fue convocado para un partido de primera categoría, en el cual fue suplente de Marcelo Elizaga en el empate 1-1 ante Liga Deportiva Universitaria de Quito. En ese mismo año pasó por los Brooklyn Knights de Nueva York, antes de regresar a Emelec.

También actuó en Liga Deportiva Universitaria de Guayaquil en 2007 dirigida por el exarquero de Barcelona, Rolando Guerrero.

Durante su estancia en España, en 2008 jugó en la 5.ª división de este país con el C.D. Universidad de Navarra y en el 2009 en el C.D. Subiza, siendo éste el último club en el que estuvo federado.

Karting 
Incursionó en el Karting a los 14 años, pero en esa época no había un reglamento sobre el peso, por lo que corría con personas a las que superaba con 30 libras de peso, y eso era una limitación para él.

En 2011, cuando se reglamentó el peso lo retomó profesionalmente y desde ahí ha logrado cuatro campeonatos.

En 2012 y 2013 se consagró campeón provincial, nacional, Rotax Max y subcampeón Sudamericano 2012.

En enero de 2014, quedó en quinto lugar en la decimosexta temporada de la FWT Fórmula Kart Racing, que se desarrolló en Homestead - Florida.

Referencias 

Periodistas deportivos de Ecuador
Periodistas de Guayaquil